

Persone
Léo Pereira  – pseudonimo di Leonardo Pereira, calciatore brasiliano (n. 1996)
Léo Pereira  – pseudonimo di Leonardo Augusto dos Santos Pereira, calciatore brasiliano (n. 2000)